Municipio de Providence puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Providence (condado de Pasquotank, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Pasquotank.
 Municipio de Providence (condado de Randolph, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Randolph.
 Municipio de Providence (condado de Rowan, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Rowan.
 Municipio de Providence (condado de Buena Vista, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Buena Vista.
 Municipio de Providence (condado de Hardin, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Hardin.
 Municipio de Providence (condado de Lac qui Parle, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Lac qui Parle.
 Municipio de Providence (condado de Lucas, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Lucas.
 Municipio de Providence (condado de Lancaster, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lancaster.